Sezon 1993/1994 klubu AS Roma.

Sezon 
Nowym prezydentem został Franco Sensi. Pod wodzą trenera Carlo Mazzone w sezonie 1993/1994 Roma nie osiągnęła większych sukcesów. Najlepszym strzelcem zespołu był nowy nabytek, Argentyńczyk Abel Balbo. "Giallorossi" zakończyli sezon na 7. miejscu w tabeli.

Rozgrywki 
 Serie A: 7. miejsce
 Puchar Włoch: 1/8 finału

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach